Aaron Cook – taekwondoka britannico
 Aaron Cook – giocatore di baseball statunitense